The Daily Show (Verenigde Staten), de originele versie van een satirisch televisieprogramma gepresenteerd door Trevor Noah;
 The Daily Show (Nederland), de Nederlandse versie, gepresenteerd door Jan Jaap van der Wal.